Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши Маргарет Корт та Івонн Гулагонг з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари 

  Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (чемпіонки)
  Маргарет Корт /  Івонн Гулагонг (фінал)
  Джуді Далтон /  Вірджинія Вейд (3 коло)
  Жель Шанфро /  Франсуаза Дюрр (півфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір